Rieti steht für:
 Rieti, italienische Gemeinde und die Hauptstadt der Provinz Rieti in der Region Latium
 Provinz Rieti, italienische Provinz
 Bistum Rieti, römisch-katholische Diözese

Rieti ist der Familienname folgender Personen:
 Mose Rieti (1388–1460), hebräischer Dichter, Arzt und Rabbiner
 Vittorio Rieti (1898–1994), italienisch-amerikanischer Komponist